Hinduja ist der Familienname folgender Personen:
 Parmanand D. Hinduja (1901–1971)
 S P Hinduja (* 28. November 1935)
 Gopichand P. Hinduja (* 29. Februar 1940)
 Prakash Hinduja (* 1945), indisch-schweizerischer Geschäftsmann
 Ashok P. Hinduja

Hinduja ist der Name folgender Unternehmen:
 Hinduja-Gruppe
 Hinduja Foundations
 Hinduja National Hospital & Medical Research Centre